Antichi – creature extraterrestri dell'universo immaginario di Lovecraft
Antichi – razza aliena dell'universo fantascientifico di Stargate.
Antichi – razza dell'universo fittizio di Warhammer 40.000
Antichi – altro nome degli Antichi Guardiani, semidei dell'universo di Warcraft
Antichi – altro nome degli alberi arcani, creature dell'universo di Warcraft

Pagine correlate
Antico